Список 33 лучших футболистов чемпионата России ежегодно составляется и утверждается Исполкомом РФС по итогам чемпионата России по футболу. Список представляет собой три символических состава (№ 1, № 2 и № 3) из футболистов, распределённых по игровым позициям: вратарь — 1; защитники — 4 (правый, два центральных, левый); полузащитники — 4 (правый, два центральных, левый); нападающие — 2 (правый, левый). В разные годы обозначение позиций пар центральных защитников и полузащитников менялось (например в 2002 году защитники — либеро и стопперы, полузащитники — центральные и «под нападающими»); единственный раз в 2016 году составы были распределены по схеме 4-3-3 по следующим игровым позициям: вратарь — 1; защитники — 4 (правый, два центральных, левый); полузащитники — 3 (два опорных, центральный); нападающие — 3 (правый, центральный, левый).

Наибольшее количество игроков включалось от ЦСКА (178). Рекордсменом среди футболистов является Игорь Акинфеев — он 17 раз входил в список лучших, из них 13 раз на первой позиции.

15 футболистов (С. Горлукович, И. Добровольский, А. Кобелев, С. Колотовкин, Ю. Никифоров, Дм. Попов, А. Пятницкий, Д. Радченко, Р. Рахимов, О. Тетрадзе, С. Фокин, Д. Харин, А. Чернышов, С. Черчесов, В. Шмаров) включались ранее в списки 33 лучших футболистов чемпионатов СССР.

Таблицы

Таблица по клубам 

 29 раз в «Список 33-х» включались игроки, выступавшие в одном чемпионате за два клуба:
 1992 — Касумов (№ 1, «Спартак» М и «Динамо» М), Цхададзе (№ 2, «Спартак» М и «Динамо» М);
 1998 — Баранов (№ 2, «Балтика» и «Спартак» М), Бушманов (№ 2, «Торпедо» М и «Спартак» М);
 2000 — Бузникин (№ 2, «Спартак» М и «Сатурн»), Тчуйсе (№ 2, «Черноморец» и «Спартак» М);
 2005 — Анюков (№ 2, «Крылья Советов» и «Зенит»), В. Быстров (№ 3, «Зенит» и «Спартак» М);
 2007 — Ал. Иванов (№ 3, «Луч-Энергия» и «Сатурн»);
 2008 — Данни (№ 1, «Динамо» М и «Зенит»), Ал. Попов (№ 3, «Амкар» и «Рубин»);
 2009 — В. Быстров (№ 1, «Спартак» М и «Зенит»);
 2010 — Дикань (№ 3, «Терек» и «Спартак» М), Дзюба (№ 3, «Спартак» М и «Томь»);
 2012/13 — Боккетти (№ 2, «Рубин» и «Спартак» М), Янбаев (№ 3, «Зенит» и «Локомотив» М), Ещенко (№ 3, «Локомотив» М и «Анжи»), Мовсисян (№ 3, «Краснодар» и «Спартак» М);
 2013/14 — Широков (№ 1, «Зенит» и «Краснодар»), Козлов (№ 3, «Кубань» и «Динамо» М);
 2014/15 — Широков (№ 3, «Спартак» М и «Краснодар»), Смолов (№ 3, «Динамо» М и «Урал»);
 2015/16 — Жирков (№ 2, «Динамо» М и «Зенит»), Кудряшов (№ 3, «Терек» и «Ростов»);
 2016/17 — Джикия (№ 2, «Амкар» и «Спартак» М), Самедов (№ 3, «Локомотив» М и «Спартак» М);
 2017/18 — Дзюба (№ 2, «Зенит» и «Арсенал»);
 2018/19 — Азмун (№ 2, «Рубин» и «Зенит»); 
 2021/22 — Сергеев (№ 2, «Крылья Советов» и «Зенит»); ¹
 ¹ Вторым указан клуб, в котором игрок завершал чемпионат.

Лучшие команды 
Список команд, имевших наибольшее (9 и более) число представителей в списках 33-х лучших.

Игроки-рекордсмены 
Список игроков, входивших в списки 33-х лучших футболистов России (и СССР) наибольшее (7 и более) число раз.

Факты

Игроки 
 1 игрок представлял в списке 33-х в разные годы 5 клубов:
 Артём Дзюба — 2010 — «Спартак» Москва и «Томь»; 2013/14 — «Ростов»; 2015/16—2016/17, 2018/19—2021/22 — «Зенит»; 2017/18 — «Зенит» и «Арсенал» Тула
 5 игроков представляли в списке 33-х в разные годы 4 клуба:
 Евгений Бушманов — 1995—1996 — ЦСКА; 1997 — «Торпедо» Москва; 1998 — «Торпедо» Москва и «Спартак» Москва; 2001 — «Крылья Советов» Самара;
 Дмитрий Хохлов — 1996 — ЦСКА; 1997 — «Торпедо» Москва; 2004 — «Локомотив» Москва; 2007—2009 — «Динамо» Москва.
 Юрий Жирков — 2004—2008 — ЦСКА; 2011/12—2012/13 — «Анжи»; 2013/14 — «Динамо» Москва; 2015/16 — «Динамо» Москва и «Зенит»; 2016/17—2019/20 — «Зенит»
 Александр Самедов — 2009 — «Москва»; 2011/12 — «Динамо» Москва; 2013/14, 2015/16 — «Локомотив» Москва; 2016/17 — «Локомотив» Москва и «Спартак» Москва
 Сергей Семак — единственный футболист, включавшийся в список 33-х в каждом из амплуа полевого игрока: 1997 — защитник; 1998—1999, 2008—2009 — полузащитник; 2000—2002 — нападающий.
 Первые легионеры (из дальнего зарубежья) были включены в список 33-х по итогам чемпионата 2000 года, ими стали: серб Ранджелович и босниец Рахимич (оба — «Анжи»), бразилец Робсон («Спартак» Москва) и камерунец Тчуйсе («Спартак» Москва и «Черноморец»).
 Олег Гарин — единственный российский футболист, трижды попадавший в список 33-х, но не сыгравший ни одной игры за сборную России.
 Руслан Аджинджал — лидер чемпионата России по футболу по количеству сыгранных матчей (397) среди игроков, ни разу не попадавших в список 33.
 Сергей Перхун был включён в список 2001 года посмертно.
 В ряде источников в списке за 2003 год ошибочно указан Пётр Быстров («Сатурн») вместо Владимира Быстрова («Зенит»).

Команды 
 Наибольшее число команд (12) в списке 33-х было представлено в 2000 и 2022 годах, наименьшее (6) — в 2004.
 ЦСКА — единственный клуб, имеющий представителя во всех списках 33-х.
 В 2008 году «Рубин» стал первым чемпионом России, ни один из игроков которого не занял в списке 33-х первое место.

Родственники и однофамильцы 
среди попавших в списки лучших футболистов России
 Березуцкие: близнецы Алексей (2004—2008, 2010, 2012) и Василий (2005—2018)
 Быстровы: Владимир (2003—2007, 2009—2010) и Пётр (2005)
 Денисовы: Игорь (2008—2013, 2018) и Виталий (2014, 2016—2017)
 Ивановы: Андрей (1992—1993), Алексей (2007) и Олег (2016)
 Комбаровы: близнецы Кирилл (2008) и Дмитрий (2012—2015, 2017—2018)
 Поповы: Дмитрий (1992—1993), Денис (2002), Алексей (2008), и Ивелин (2014)
 Смертины: братья Евгений (1994) и Алексей (1998—1999)
 Фернандесы: Леандро (2008, 2010, 2013) и Марио (2013—2022)
 Вандерсоны: Франсиcку (2014) и Масиэл (2019—2021)
 Миранчуки: близнецы Алексей (2017—2020) и Антон (2019)
 Агаларовы: отец Руслан (2001) и сын Гамид (2022)

Примечания 
Используемые сокращения:

См. также 
 Список 33 лучших футболистов сезона в СССР
 Футболист года в СССР
 Футболист года в России (еженедельник «Футбол»)
 Футболист года в России (Спорт-Экспресс)
 Приз «Звезда»

Источники 

Чемпионат России по футболу
Списки футболистов России